Finkeldey ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Finkeldey († 2014), namibischer Herpetologe
 Hermann Finkeldey (1894–1970), deutscher Politiker
 Reiner Finkeldey (* 1962), deutscher Forstwissenschaftler
Siehe auch:
 Finkeldei